Гог и Магог ( [Gog u-Magog]) — в авраамической эсхатологии названия народов, которые пойдут войной на народ Божий, но будут повержены огнём с неба. В Новом Завете Гог и Магог упоминаются в книге Откровение, где описывается их нашествие на город святых по окончании тысячелетнего царства.

В Ветхом Завете, в Книге пророка Иезекииля  присутствует также пророчество о Гоге из земли Магог, согласно которому Гог — это имя предводителя, который придёт из страны Магог с войной на землю Израиля и потерпит военное поражение от Бога. Согласно иудейской эсхатологии предсказание, описанное в книге пророка Иезекииля, исполнится незадолго до прихода Мессии ( [мшиах]).Оба пророчества описывают разные события в различные временные периоды: в первом случае идёт речь о событиях после тысячелетнего царства, в которых принимают участие два народа из «четырех углов земли», во втором случае — период до тысячелетнего царства, в котором присутствует предводитель Гог из северного по отношению к Израилю народа МагогЕсли у прор. Иезекииля Г.- имя царя завоевателей, а М.- их территория, то в Откровении Иоанна Богослова Г. и М.- это названия народов, составляющих языческие орды, к-рые в конце тысячелетнего царства Христа (см. Хилиазм) после 1-го воскресения двинутся для последней битвы с народом Божиим, но будут попалены огнём суда Божия (). Гог и Магог .

Текст пророчества из книги пророка Иезекииля, 38-39 гл 

Гог из земли Магог, простирающейся «от пределов севера» (38:15), князь Роша, Мешеха и Фувала (38:3), во главе «великого сборища полчищ», среди которых войска Ирана, Эфиопии и Ливии (38:5), а также «Гомер со всеми отрядами его», «дом Фогарма от пределов севера» и многие другие народы (38:6) вторгнется в землю Израиля (38:8) с целью завладеть большой добычей (38:10-12).

В тот день гнев Божий воспылает в ярости (38:18) и Он призовёт меч против Гога (38:21) и будет судиться с ним и его войском «моровою язвою и кровопролитием», и прольёт «на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу» (38:22). Гог, войска его и все народы, которые будут с ним, погибнут в Израиле и будут отданы на съедение «всякого рода хищным птицам и зверям полевым» (39:4), после чего «на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно», Бог пошлёт огонь (39:6).

В результате этих событий Бог будет прославлен перед глазами многих народов (38:23, 39:21) и в глазах народа Израиля (39:7), который будет знать, что Бог есть «Господь Бог их, от сего дня и далее» (39:22).

Локализация 

В разные времена были распространены версии связывающие «Гога и Магога» с так называемыми «полунощными» (или «северными») народами. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» писал, что «Магог же положил начало тому народу, который от него получил название Магога, а ими [греками] именуется скифами». «Лютеранский хронограф» XVII века, переведённый в 1720 году Гавриилом Бужинским, повествует, что «От магога родишася Геты и Массагеты племя Скифское».

А. П. Лопухин, толкователь Священного Писания, основываясь на том, что массагеты во времена Геродота предположительно жили между Каспийским и Аральским морями, сомневается в том, что массагеты могут отвечать имени «Магог». Однако некоторые из исследователей, например У. Тарн, полагают, что массагеты господствовали от Каспийских степей до Карпат, что на востоке их ограничивало устье Яксарта (совр. Сырдарья), а севернее Каспия жившие там аорсы.

И. Пьянков, Деланоз и Г. Штейн полагают, что в геродотовом «Араксе» следует видеть армянский Аракс, то есть, по их мнению, массагеты времён Томирис обитали на западных берегах Каспийского моря, севернее реки Аракс. М. Геворгян, комментируя переведенную им «Историю Бузанда» пишет, что «Маскуты или массагеты жили на берегу Каспийского моря, принадлежали к скифскому племени. По Географии VII в. Анании Ширакского, их местопребывание значится у западных берегов Каспийского моря, до города Дербента».

По мнению других исследователей, поражение, нанесённое гуннам армянским царём Трдатом III, могло обуславливать их некоторую политическую зависимость от их южных соседей, известных под именем «маскуты» (арм. форма «массагеты»), что и побудило некоторых авторов говорить о существовании в IV веке на территории Кавказской Албании «гуннского государства» во главе с маскутским царем Санесаном. Л. Коулмен, автор «Исторической хрестоматии и атласа Библейской географии», локализует Магога («Magog») на северо-западе Прикаспийской низменности, именно там, где в своём «Землеописании» локализует гуннов Дионисий Периегет. Дионисием гунны располагаются при Каспийском море, описание которого он начинает с его северо-западной стороны. С его слов гунны пребывали между каспиями и скифами, последние из которых населяли побережье Кронийского моря, по «устью» (возможно, дельта Волги) Каспийского.

По мнению современных исследователей, военные походы гуннов IV века воспринимались европейской цивилизацией как исполнение библейских пророчеств и ассоциировались с «Гогом и Магогом». Иероним Стридонский, описывая азиатский поход гуннов 397 года, сообщает, что гуннская орда двигалась с Танаиса (совр. Дон), где находились «невероятные», «страшные» массагеты; весь восток «содрогнулся» от сообщений вестников, что «от далекого Меотиса, земли ледяного Танаиса и страшного народа массагетов, [через проход] где в Кавказских ущельях Александр [Македонский] дверью запер дикие народы, вырвалась орда гуннов». Феофан Византиец утверждал, что народы, живущие на восток от Танаида, в древности носили имя массагетов. Прокопий Кесарийский рассказывает об римском полководце Аэции, который в битве на Каталаунских полях, одержал победу над огромным войском массагетов и других скифов, возглавляемых царём гуннов Аттилой.

В поздние времена «Гог и Магог» отождествлялись с восточнославянскими племенами и татаро-монголами. Например, Лев Диакон в своей «Истории», описывая поход князя Святослава на Византию, говорил о восточных славянах, «что этот народ безрассуден, храбр, воинствен и могуч, что он совершает нападения на все соседние племена, утверждают многие; говорит об этом и божественный Иезекииль такими словами: „Вот я навожу на тебя Гога и Магога, князя Рос“».

Датский хронист XII века Саксон Грамматик для обозначения Руси применял форму «Konuhardіa», а её население попеременно именовал русами и гуннами. По этому поводу Олаф Верилий писал, что «Саксон Граматик русов и гуннов считает одним и тем же народом».

Трактование современными исследователями в нынешние времена

 Гог из земли Магог, простирающейся «от пределов севера» (38:15) - /Маргинальные концепции помещают дом Магога (Маган) на территории Ирана и Пакистана. Вероятно, это один из лидеров Ирана и Пакистана, считающихся сегодня одной из самых могущественных стран исламского мира, которого именуют «Гогом»./
 Князь Роша, Мешеха и Фувала (38:3), во главе «великого сборища полчищ» (38:5) - / Имеется в виду могущественный русский правитель (пророк Иезекииль, слово «рош» (רֹאשׁ) в этом предложении, видимо, использовал в значении «главный»), который будет возглавить Восточно-Европейский (Мешехский) и Западно-Европейский (Фувальский) полки./
 А также «Гомер со всеми отрядами его» - /то есть германо-англосаксонские (гомерские) страны со всеми их войсками/
 «дом Фогарма от пределов севера» и многие другие народы (38:6) - /то есть нынешняя Турция, которая расположена на севере Израиля, в районе, называемом историческим «Дом Фогарма» и многие другие народы./
 Вторгнется в землю Израиля (38:8) с целью завладеть большой добычей (38:10-12).

Трактования в религиях

В христианстве 
«Острожской Библией», в Пророчестве Иезекииля 38:2-3, «князь Рош» назван «князь Росска». В связи с этим некоторыми русскими толкователями, например Павлом Флоренским, предпринимались попытки истолковывать «Гога и Магога» в позитивном ключе. В книге «Опыт раскрытия пророчеств апокалипсиса» Иоанн Кронштадтский приводит родословную троих сыновей Ноя и пишет: «Из потомства Иафета, от второго сына, Магога или Гога произошли, — Скифы или Гунны, Татары, Турки, Монголы, Манджуры, Туранцы, Сарты, Киргизы, Башкиры, Калмыки, Финны, Литва, Угры или Мадьяры. Вот этим-то народам дается общее название Магог». Далее приводит происхождение русских: «От шестого сына, Моссоха, — Сарматы, а от них все многочисленные славянские племена запада и востока Европы, а именно: Поморяне, Болгары, Сербы, Хорваты, Словаки, Руссины, Поляки, Малороссы, Белороссы, Великороссы». Таким образом они тоже потомки Иафета. Упоминаемый князь Росс, согласно источнику, имеет отношение к Русинам.

Выражение «Гог и Магог» встречается в библейской книге Откровение Иоанна Богослова: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской» ().

В иудаизме 
В многочисленных сказаниях Талмуда (смотри Аггада), в Мидраш и других раввинистических источниках «Гог и Магог» — это всегда жестокие и кровожадные народы, последние битвы которых с другими народами мира произойдут в «земле Израиля» перед приходом машиаха (или мессия). Помимо привычных ассоциаций с лидийцами, мидянами, парфянами или скифами, некоторые хасидские учителя интерпретировали «Гога и Магога» как завоевательные походы Наполеона.

В исламе 

«Яджудж и Маджудж» ( ;  yagug va Magug) в Коране соответствует библейскому «Гогу и Магогу».

В Коране говорится, что во время своего путешествия праведник Зуль-Карнайн, который, по утверждениям Абу Абдуллаха аль-Куртуби, Мухаммада ат-Табари и Ибн аль-Асира, жил во времена пророка Ибрахима (или Авраам), совершал с ним паломничества и получил его благословение, дошёл до народа, жившего «между двумя преградами» (возможно между Большим и Малым Кавказом). Этот народ обратился к Зуль-Карнайну с просьбой спасти их от притеснения народов «Яджудж и Маджудж». Зуль-Карнайн воздвиг «железную стену», так «Яджудж и Маджудж» оказались в заточении. Со слов пророка Мухаммеда, они каждый день роют подкоп под стену, и когда после убийства Даджжаля (или Антихриста) люди будут в спокойствии, выйдут из заточения. Они, среди которых будут и такие, которые питаются только кровью и человеческим мясом, всё сметут на своём пути, убьют множество людей, выпьют воду всех больших рек и озёр.

В литературе и прочих источниках

В литературе 

 «Гог и Магог» — роман философа-экзистенциалиста Мартина Бубера, написан в 1943 году и переведен на русский язык Еленой Шварц.
 «Гог и Магог» — роман американского писателя , впервые опубликован в ноябре 1930 года.
 «Он [губернатор] да ещё вице-губернатор — это Гога и Магога». — Реплика Собакевича из «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя.
 В разнородной мистической литературе существуют многие интерпретации этих персонажей. Распространена версия, что «Гог» — искажённое имя лидийского царя Гига

В прочих источниках 
 Во времена «Холодной войны» американские христиане связывали «Гога и Магога» с Советским Союзом, ссылаясь при этом на античных историков, писавших о скифских племенах, живших на территории современной России и Украины.
 В компьютерной игре «Герои меча и магии 3» во фракции «Инферно» представлены существа Гоги, улучшенной версией которых являются Магоги.

См. также 
 Библейские пророчества
 Ветхозаветные пророчества о Христе
 Яфетиды#Потомки_Магога
 Магог (сын Иафета)
 Ачуч-Пачуч

Примечания

Литература 
 Jon Ruthven. The Prophecy That Is Shaping History: New Research on Ezekiel’s Vision of the End. — Fairfax, Virginia, 2008.
 Chuck Missler. The Magog Identity, 2002.
 Воронин А. А. Статуи короля Ога и королевы Магог из сакральной земли Атлантиды—Огигии.
 Воронин А. А. Сокровища и реликвии потерянных цивилизаций. — М.: Вече, 2010.

Ссылки 
 Гог и Магог. // Православная Богословская Энциклопедия. Том 4. — Петроград. Приложение к духовному журналу «Странник» за 1903 год.
 Гог и Магог. // Сайт «Родовод».
 Иосиф Флавий. Иудейские древности.
 Феатрон или позор исторический  (или «Лютеранский хронограф»), 1720. Перевод Г. Бужинского.

Откровение Иоанна Богослова
Эсхатология
Яфетиды
Персонажи Ветхого Завета
Персонажи Нового Завета
Книга пророка Иезекииля